Niemcy:
 Brensbach – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Odenwald
 Brensbach – rzeka, dopływ Gersprenz